Новинское — озеро на территории Коверского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,9 км², площадь водосборного бассейна — 12,8 км². Располагается на высоте 20,4 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С южной стороны озера вытекает ручей Хадарусоя, втекающий в озеро Линдоярви, откуда вытекает протока, впадающая в Пидкручей (приток Туксы).

На северо-восточном берегу озера располагается деревня Новинка, через которую проходит дорога местного значения  («Автодорога на д. Новинка»), ответвляющаяся от трассы  («Кола»). Вдоль западного берега проходит дорога местного значения  («Новинка — Тигвера»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014961.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Туксы
Озёра Олонецкого района